Yellow Rose steht für:

 Yellow Rose (Film), ein US-amerikanisch-philippinisches Filmdrama aus dem Jahr 2019
 The Yellow Rose, eine US-amerikanische Westernserie (1983 bis 1984), siehe Kampf um Yellow Rose
 The Yellow Rose (Lied), ein von den US-amerikanischen Country-Sängern Johnny Lee und Lane Brody geschriebenes und aufgenommenes Lied aus dem Jahr 1984